Kuopion Palloseura, beter bekend als KuPS, is een Finse voetbalclub die in de Veikkausliiga speelt. De club is opgericht in 1923. De bijnaam verwijst naar de kleuren van de Oost-Finse club, Keltamusta (geel-zwarten).

Geschiedenis 
KuPS werd in 1923 opgericht en staat bekend als een van de meest succesvolle clubs in de geschiedenis van het Finse voetbal. De club behaalde zes landstitels en twee bekers. Ook eindigde KuPS acht keer op de tweede plaats en één keer op de derde.  Vijftig seizoenen lang speelde KuPS op het hoogste niveau in Finland, maar in 2003 degradeerde de club naar de Ykkönen. In 2004 werd echter direct weer promotie afgedwongen en in 2005 behaalde de club een veilige tiende plaats. In 2006 won KuPS de Finse voetbalbeker, maar er volgde wel een degradatie. De geel-zwarten konden in het eerste seizoen in de Ykkönen wel meteen de titel opeisen onder aanvoering van trainer-coach Kai Nyyssönen, waarna in 2010 de beste prestatie uit de recente clubgeschiedenis werd geleverd door onder leiding van trainer-coach Esa Pekonen als tweede te eindigen. Zeven jaar later eindigde de club opnieuw op de tweede plaats, ditmaal met twintig punten achterstand op HJK Helsinki en onder leiding van trainer-coach Jani Honkavaara.

In 2019 werd KuPS weer eens de beste club van Finland. Op de allerlaatste speeldag kwam het tot een directe confrontatie met de enige achtervolger FC Inter uit Turku. In het Veritasstadion versloegen de geel-zwarten de thuisploeg met 0-2 en daarmee kroonde KuPS zich na 43 seizoenen weer tot landskampioen van Finland.

Erelijst 
Kampioen van Finland
 1956, 1958, 1966, 1974, 1976, 2019Beker van Finland
 1968, 1989
Liiga Cup
 2006
Ykkönen (II)
 2007

Eindklasseringen

 KuPS in Europa 

KuPS speelt sinds 1967 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (1x)
2020/21
Europacup I (3x)
1967/68, 1975/76, 1977/78Europa League (5x)
2011/12, 2012/13, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (1x)
1969/70UEFA Cup (4x)
1976/77, 1978/79, 1980/01, 1990/91

Stadion 
Tot aan juni 2005 speelde KuPS haar wedstrijden in een oud atletiekstadion: Väinölänniemi. Het staat te boek als een van de mooiste sportlocaties in Finland, waar 9.800 bezoekers een plaats kunnen vinden. Het stadion is omringd door het Kallavesimeer. Vanaf juni 2005 is de club echter uitgeweken naar een geheel gerenoveerd, kleiner stadion in de stad, dat plaats biedt aan bijna 5.000 toeschouwers, waarvan 2.700 zitplaatsen. Het draagt de naam Savon Sanomat Areena.

Samenwerkingsverbanden 
KuPS werkt nauw samen met KuPS Akatemia dat uitkomt in de Kakkonen. De club geldt als het satellietteam van KuPS Kuopio en draagt sinds enkele jaren dan ook de naam van de roemruchte club.

Supporters 
De supporters van KuPS noemen zichzelf de Banzai.

Bekende spelers en trainers uit het verleden

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van KuPS uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Olavi Rissanen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van de Oost-Finse club in totaal 39 keer uit voor het Finse nationale elftal (1971-1979).

Externe link 
 Officiële website

 
Finse voetbalclub